Medford ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den USA:

 Medford (Indiana)
 Medford (Maine)
 Medford (Maryland)
 Medford (Massachusetts)
 Medford (Minnesota), im Steele County
 Medford (New Jersey)
 Medford (New York)
 Medford (Oklahoma)
 Medford (Oregon)
 Medford (Wisconsin), im Taylor County, Wisconsin
 Medford (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin

Medford ist der Familienname folgender Personen:

 Don Medford (1917–2012), US-amerikanischer Regisseur
 Hernán Medford (* 1968), costa-ricanischer Fußballspieler und -trainer
 Kay Medford (1914–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul J. Medford (* 1967), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Medford Township